Yelena Shvaybovich (en  ; en ), née le  à Minsk, en RSS de Biélorussie, est une joueuse soviétique et biélorusse de basket-ball. Elle évoluait au poste d'arrière.

Biographie

Palmarès 
  Championne olympique 1992
  Championne d'Europe 1989

Références

Liens externes 
 

Joueuse soviétique de basket-ball
Joueuse biélorusse de basket-ball
Joueuse de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1992
Championne olympique de basket-ball
Championne olympique de l'Équipe unifiée
Naissance en février 1966
Naissance en RSS de Biélorussie
Naissance à Minsk